Еміліян Доростольский — давньоримський святий IV століття
Еміліян Кизицький — візантійський святий IX століття